Уды — многозначный термин.

Населённый пункт 
 Уды — село в Золочевском районе Харьковской области Украины.

Реки 
 Уды — река в Белгородской области России и Харьковской области Украины, приток Северского Донца.
 Уды II — старое название реки Люботинка, протекающей в Харьковской области Украины, приток реки Уды.

Другое 
 Уды — существа из сериала «Доктор Кто».

См. также 
 Уда
 Уд